La désensibilisation peut désigner :

 Désensibilisation (psychologie), réponse émotionnelle moins réceptive aux stimulus après exposition répétée et prolongée
 Hyposensibilisation, vaccination anti-allergique
 Désensibilisation (télécommunications), phénomène observé lorsqu'un signal est soumis à une forte interférence électromagnétique.

Homonymie